Fosse (België), een deelgemeente van de Belgische gemeente Trois-Ponts
Fosse (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Orientales
Bob Fosse, Amerikaanse choreograaf en regisseur
Fosse (musical), musicalrevue gebaseerd op het werk van Bob Fosse
Jon Fosse, Noorse schrijver

Zie ook
Fossé (doorverwijspagina)